Verdens undergang eller ved verdens undergang (engelsk End of the world) er et kosmologisk og/eller religiøst begreb som betyder, når verden ender (slutter) tidsmæssigt. Verdens undergang har flere betydninger:

Eksempler på videnskabelige hypotetiske måder universet kan ende på. Det vides ikke om nogen af dem er videnskabeligt sande:
 Big Rip
 Big Crunch
 Eternal return - universet oscillerer mellem undergang og samme univers som "nu" (:en:Eternal return)
 Oscillerende univers - universet oscillerer mellem et big bang og slutter med et big crunch. Efter the big bang, undergår universet en ekspansion i et stykke tid før massetiltrækningskraften får det til at kollapse og undergå et Big Bounce.
 Big Chill (:en:Big Chill)
 Big Bounce (:en:Big Bounce)
 Big Freeze (:en:Big Freeze)
 Varmedøden
 False vacuum (:en:False_vacuum#Vacuum_metastability_event)

Religiøst:
 Dommedag - religiøst; eskatologisk. Se også eskatologi og Johannes' Åbenbaring.

Film 
 Verdens undergang (film) - dansk science fiction thriller stumfilm fra 1916.

Andet 
 Verdens Undergang (originaltitel La fin du monde) skrevet 1894 af Camille Flammarion og oversat til dansk i 1895.
 Historien om den antikke verdens undergang (originaltitel: Geschichte des Untergangs der antiken Welt) - af Otto Seeck.
 It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) - sang af det amerikanske alternative rockband R.E.M.
 The Light at the End of the World - album af det britiske death/doom metal-band My Dying Bride.

Se også 
 Ragnarok
Eskatologi
 Fimbulvinter
 Ragnarok (opera)
 2012-fænomenet
 Millenarisme
 Verdens ende
 Y2K
 Romerrigets undergang

Eskatologi
Kosmologi